Margareta a Danemarcei se poate referi la:

 Margaret Fredkulla (anii 1080–1130), soția regelui Niels al Danemarcei
 Margarethe de Bohemia (1186–1212), prima soție a regelui Valdemar al II-lea al Danemarcei
 Margaret Sambiria (1230–1282) de Pomerelia, soția regelui Christopher I al Danemarcei
 Margareta I a Danemarcei (1353–1412), soția regelui Haakon al VI-lea al Norvegiei, mama regelui Olaf al II-lea al Danemarcei; de asemenea a condus în Scandinavia ca regină regentă
 Margareta a Danemarcei, regină a Scoției (1456–1486), regină-consort a lui Iacob al III-lea al Scoției
 Prințesa Margareta a Danemarcei (1895–1992), soția Prințului René de Bourbon-Parma și mama reginei Ana a României
 Prințesa Margareta a Suediei (1899–1977), Prințesă a Danemarcei prin căsătoria cu Prințul Axel
 Margareta a II-a a Danemarcei (n. 1940), actualul monarh al Danemarcei